est un genre basal éteint de dinosaure théropode de la famille des Proceratosauridae et de la super-famille des Tyrannosauroidea. Il a vécu au Jurassique moyen (Bathonien), soit il y a environ entre  à  millions d'années, dans le kraï de Krasnoïarsk, en actuelle Russie.

Une seule espèce est rattachée au genre : Kileskus aristotocus.

Les fossiles, recueillis en 2010, sont limités à une mâchoire, un prémaxillaire et à certains os de la main et du pied. Les os du crâne sont similaires à ceux de  son contemporain anglais.

Étymologie 
Kileskus est un mot de la langue khakasse parlée dans une partie du kraï de Krasnoïarsk, qui signifie « lézard ».

Description 

Bien que l'on ignore si Kileskus portait une crête nasale, il peut être attribué au Proceratosauridae en raison de nombreuses autres caractéristiques. Celles-ci comprennent les narines externes allongées, le bord ventral court du prémaxillaire et la zone de la fosse antéorbitaire située juste au-dessous de la fenêtre antéorbitaire étant plus profonde que l'os maxillaire situé directement au-dessous de celle-ci. Kileskus partage également avec Proceratosaurus des narines inclinées de manière postéro-dorsale formant un angle de 40 degrés avec le crâne. Kileskus se distingue des autres procératosauridés par la bordure antérieure de son maxillaire qui fusionne avec le processus ascendant du maxillaire et qui est légèrement incliné vers l'arrière et le haut.

Classification 
Les analyses phylogénétiques de Loewen et ses collègues en 2013 et de Steve Brusatte et Thomas Carr en 2016 considèrent Kileskus comme un membre des Proceratosauridae, une famille de Tyrannosauroidea primitifs.

Cladogramme 
Le cladogramme suivant est issu de l'étude menée par Steve Brusatte et Thomas Carr en 2016 ; il montre la place de Kileskus parmi les Tyrannosauroidea :

Notes et références

Références

Voir aussi

Références taxinomiques

Annexes

Articles connexes 
 Liste des genres de dinosaures
 Tyrannosauroidea
 Proceratosaurus

Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Saurischien non avien (nom scientifique)
Dinosaure d'Asie
Dinosaure du Jurassique moyen
Tyrannosauroidea
Taxon fossile décrit en 2010